Äskhult kan syfta på:

 Äskhult (naturreservat) – ett naturreservat i Förlanda socken i Kungsbacka kommun
 Äskhults by – ett kulturreservat i Förlanda socken, Kungsbacka kommun
 Äskhultesjön – en sjö i Västerviks kommun